Cova da Moura steht für:
 Cova da Moura (Amadora), Ortschaft in der Gemeinde Águas Livres, Kreis Amadora, Distrikt Lissabon, Portugal
 Cova da Moura (Torres Vedras), Ortschaft und Höhle in der Gemeinde Ventosa (Torres Vedras), Kreis Torres Vedras, Distrikt Lissabon, Portugal
 Cova da Moura (Dólmen), Megalithanlage in der Ortschaft Argalo, Gemeinde Noia, Provinz A Coruña, Autonome Gemeinschaft Galicien, Spanien
 Palácio da Cova da Moura, denkmalgeschütztes Gebäude aus dem 18. Jahrhundert in der Stadtgemeinde Estrela, Lissabon, Portugal
 Ilha da Cova da Moura, portugiesischer Dokumentarfilm von Rui Simões (2010)

Siehe auch:
 Parque Mineiro da Cova dos Mouros, Areal archäologischer und industriehistorischer Stätten nahe dem Dorf Vaqueiros, Kreis Alcoutim, Distrikt Faro, Portugal